Павел Куракин:
 Куракин, Павел Ефремович — депутат Верховного совета СССР I-го созыва.
 Куракин, Павел Анатольевич (род. 1966) — советский и российский футболист.